Abzu, Absu beziehungsweise Apsu steht für:

 eine Gottheit der sumerischen und damit auch der akkadischen, babylonischen und assyrischen Religion, siehe Abzu (Gottheit)
 ein Computerspiel, siehe ABZÛ
 den Ort des Abzu/Absu in der mesopotamischen Mythologie, siehe Apsu
 eine US-amerikanische Metal-Band, siehe Absu (Band)
 das fünfte Album der Band, siehe Absu (Album)
 das sechste Album der Band, siehe Abzu (Album)